Budăi puede hacer referencia a varias localidades de Rumania:

 Budăi, localidad administrada por Podu Iloaiei, en el distrito de Iaşi.
 Budăi, una colina cerca de Călugăreni en el distrito de Botoşani.

y a varias de la República de Moldavia:

 Budăi (Taraclia), una comuna del distrito de Taraclia.
 Budăi (Telenești), una comuna del distrito de Teleneşti.
 Budăi, localidad de la comuna de Ţipala, en el distrito de Ialoveni.
 Budăi, localidad de la comuna de Step-Soci, en el distrito de Orhei.